Brian Thompson peut désigner :
 Brian Thompson (1959-), un acteur américain ;
 Brian Thompson (1962-), un navigateur britannique.